Роман Скорпіон (ім'я при народженні — Роман Романович Шупяк,  9 листопада 1990, Миколаїв, Львівська область) — український співак, композитор та автор пісень.

Біографія 
Народився 9 листопада 1990 року в Червонограді Львівської області в багатодітній сім'ї (шестеро дітей). Батько часто їздив на заробітки, а мама доглядала за дітьми. Коли Роману виповнилося 6 років, сім'я переїхала в село Ясеницю-Замкову Старосамбірського району, де він закінчив середню школу. У шкільні роки брав участь у художній самодіяльності, грав на акордеоні, співав у церковному хорі.

Після закінчення школи вступив до Самбірського училища культури по класу хорового диригування. Романа спіткала важка доля, він рано осиротів. Після смерті мами став найстаршим у родині, тож замінив батьків і став підтримкою для трьох братів і двох сестер, батько зник безвісти.

Творчість 
Свої перші пісні й музику Роман почав писати в училищі. Однією з перших була пісня «Так сильно». Довгий час був ведучим на різноманітних святах і паралельно записував пісні.

1 вересня 2013 року дав свій перший сольний концерт у рамках міжнаціонального шоу. Через рік проєкт виправдовується і в 2014 році з'являється пісня «Поцілую».

У 2015 році виходить пісня «Фата».

У 2016 році відбувається реліз пісні-візитівки «Закохався» і Роман Скорпіон відправляється в мінітур Західною Україною та працює над студійним альбомом.

9 листопада 2017 року виходить перший україномовний альбом «Поцілую тебе» і співак вирушає з новою програмою у концертний тур «Закохався» містами України.

2 листопада 2019 року - вперше відбувся сольний концерт Романа Скорпіона в МЦКМ "Жовтневий палац", де співак презентував нову концертну програму "ШОУ МОЯ".

9 листопада 2019 року - співак підкорив палац спорту «Велотрек СКА» - один з найбільших концертних майданчиків Львова, чим поставив новий власний рекорд, понад 5000 людей було у залі.

Роман Скорпіон є продюсером свого проєкту.

Благодійність 
Займається благодійністю, бере участь у благодійних заходах, підтримує онкохворих людей.

У 2018 році, провівши концерт у Львові, Роман спрямовує зібрані кошти на ремонтні роботи у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Дискографія 
Альбом «Поцілую тебе» (2017)

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
 
 
 YouTube канал
 

Українські співаки
Співаки XXI століття
Українські попспіваки